Die Ordina Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juni 2008 im niederländischen ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Rasen gespielt. In derselben Woche fanden in Nottingham die Nottingham Open statt, die genau wie die Ordina Open zu Kategorie der International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Ivan Ljubičić, der dieses Jahr im Achtelfinale an Viktor Troicki scheiterte. Das Finale entschied der spanische Setzlistenerste David Ferrer mit 6:4, 6:2 gegen Marc Gicquel aus Frankreich für sich und gewann damit nach den Open de Tenis Comunidad Valenciana seinen zweiten Titel des Jahres bzw. siebten Titel seiner Karriere. Titelverteidiger im Doppel waren Jeff Coetzee und Rogier Wassen. Nur Wassen trat wieder an und schied mit seinem Partner Jean-Claude Scherrer in der ersten Runde aus. Der Titel wurde von Mario Ančić und Jürgen Melzer gewonnen, die im Finale gegen die Paarung aus Mahesh Bhupathi und Leander Paes mit 7:65, 6:3 siegreich waren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam noch ein Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch